Szesnaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w niemieckim Titisee-Neustadt na Hochfirstschanze. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego rozegrane 11 marca wygrał Domen Prevc z nowym rekordem skoczni wynoszącym 148 metrów, natomiast pierwotnie planowany pierwszy konkurs wygrał po raz pierwszy w karierze Johann André Forfang przed Peterem Prevcem i rodakiem Kennethem Gangnesem. Z Polaków najwyżej sklasyfikowano Kamila Stocha – na 13. miejscu. Drugi konkurs indywidualny wraz z poprzedzającymi go kwalifikacjami został odwołany z powodu silnego wiatru.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Titisee-Neustadt był Harald Häfker oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Fredi Zarucchi, a jego asystentem – Sandro Sambugaro.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Titisee-Neustadt

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Titisee-Neustadt
Puchar Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt
2016 w Niemczech